De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 2007 werd op 16 januari 2008 gehouden in het casino van Oostende. Steven Defour won met 312 punten. Het gala rond de uitreiking van deze voetbalprijs werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Robin Janssens en Francesca Vanthielen.

De prijsuitreiking

Steven Defour, de jonge aanvoerder van Standard Luik, werd op voorhand als topfavoriet beschouwd. Verder leek enkel nog Ahmed Hassan van RSC Anderlecht kans te maken. Deze won dan ook de eerste stemronde. Maar de 19-jarige Defour won erg overtuigend de tweede ronde, waardoor hij uiteindelijk met meer dan 100 punten voorsprong eerste werd. 

Het grote verschil in aantal punten was niet naar de zin van Hassan, die de ceremonie dan ook teleurgesteld verliet. De winnaar van vorig jaar, Mbark Boussoufa, kwam er deze keer niet aan te pas.

Tom Soetaers van KRC Genk scoorde het Doelpunt van het Jaar en de supporters van KV Mechelen werden verkozen tot Beste Supporters. Scheidsrechter Jérôme Efong Nzolo, ten slotte, werd uitgeroepen tot Scheidsrechter van het Jaar.

Uitslag

Referenties

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 2007